Ќ, ќ (ке, чъе, К с акутом) — буква расширенной кириллицы, 24-я буква македонского алфавита, обозначает звук  (или в некоторых диалектах ). Часто употребляется в тех же случаях, когда в  ставится буква Ћ, однако обычно имеет иное произношение. Была (вместе с некоторыми другими) введена в македонский алфавит 4 декабря 1944 года по результату голосования членов «филологической комиссии по установлению македонской азбуки и македонского литературного языка» (9 голосов «за», 2 «против»); альтернативным предложением было использование сербской Ћ — не прошедшее частью по политическим соображениям, частью из-за апелляции к принципиальному различию между македонским и сербским произношением. Хотя буква происходит от кириллической буквы К, в алфавите она стоит не рядом с К, а после Т — то есть в точности на месте сербской буквы Ћ.

Некоторые македонские слова с буквой Ќ взгляду русскоязычного читателя кажутся очень странными, так как в русском языке на её месте часто присутствует Т, Ч или Щ, а ничего похожего на К нет: браќа — братья, зафаќа — занимает (захватывает), Ивановиќ — Иванович, бидејќи — будучи, среќаваме — встречаем, веќе — больше (вяще) и т. п.

См. также 
 Список букв кириллицы

Литература 
 Иван Кочев, Иван Александров. Документи за съчиняването на «македонския книжовен език» // Македонски преглед (Macedonian review). Списание за наука, литература и обществен живот. Година XIV, книга 4 (София, 1991). Стр. 17. .

Ссылки 

К